Арзо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 420 км на захід від Парижа, 110 км на південний захід від Ренна, 16 км на південний захід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1237 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2333,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Арзон на сайті французького Національного інституту географії
 Арзон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Арзон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан